Die Delray Beach Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Februar 2018 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open sowie in Marseille die Open 13 gespielt. Letztere zählten genau wie die Delray Beach Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Jack Sock war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel waren Raven Klaasen und Rajeev Ram im vorherigen Jahr erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 556.010 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 622.675 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 18. Februar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Delray Beach